Die Maratona d’Italia (voller Name seit 1999 Maratona d’Italia memorial Enzo Ferrari) ist ein Marathon in der Provinz Modena, der seit 1988 stattfindet. Seit 1999 startet das Rennen in Maranello und führt durch das Zentrum von Modena nach Carpi.

Geschichte 
Der Lauf wurde zum achtzigsten Jahrestag der Teilnahme des im nahegelegenen Correggio geborenen Marathonläufers Dorando Pietri an den Olympischen Spielen 1908 (bei denen er auf tragische Weise den Sieg verpasste) von den Vereinen  La Patria, Atletica Cibeno und A.S. Maratona d'Italia ins Leben gerufen. Zum 100. Geburtstag von Enzo Ferrari 1998 suchten die Veranstalter die Zusammenarbeit mit Piero Ferrari, den Gemeinden Maranello, Formigine, Modena, Soliera und Carpi, der Provinz Modena, der Region Emilia-Romagna und der Accademia Militare di Modena. Im Jahr darauf wurde der jetzige Kurs von Maranello zum traditionellen Ziel in Carpi etabliert.

Seit 2001 gehört zur Veranstaltung ein Marathon für Speedskater.

Bislang wurden sechsmal die italienischen Marathonmeisterschaften im Rahmen der Maratona d’Italia ausgetragen (1991, 1996, 1997, 2001, 2002, 2008).

Strecke 
Der Start befindet sich am Firmensitz der Firma Ferrari in Maranello. Nach einer kurzen Schleife durch das Zentrum dieser Stadt geht es über Formigine in das Zentrum von Modena. Nach einer Schleife durch die Altstadt, bei der die Piazza Grande mit dem Dom San Geminiano und seinem Turm Ghirlandina überquert wird, geht es auf die zweite Hälfte der Strecke, die zunächst über die Secchia führt, dann Soliera quert und auf der Piazza Martiri in Carpi endet.

Der Kurs ist nach den Richtlinien von AIMS und IAAF vermessen, jedoch wegen des starken Gefälles zwischen Start und Ziel (ungefähr 100 Höhenmeter) nicht bestenlistentauglich.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:08:36  h, Nickson Kurgat (KEN), 2011
 Frauen: 2:25:57 h, Maria Guida (ITA), 1999

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website (italienisch/englisch, mit Informationen in deutscher Sprache)
 Maratona d’Italia auf marathoninfo.free.fr
 Laufbericht von der Maratona d’Italia 2006 auf marathon4you.de

Fußnoten 

Italia
Laufveranstaltung in Italien
Sportveranstaltung in der Emilia-Romagna
Sport (Modena)